Alexandr/Aleksandr Popov (Alexander em inglês) pode referir-se a:

Alexander Popov (1971 - ) - nadador russo
Alexander Stepanovich Popov (1859 - 1905) - físico russo
Alexandr Popov (halterofilista)

Desambiguação